Ми́хал Се́рсен (; 28 декабря 1985, Гелница, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник «Слована» из Братиславы, выступающего в КХЛ.

Клубная карьера 
Воспитанник . Начал профессиональную карьеру в одноименном клубе Братиславы в 2003 году. Летом того же года отправился за океан, где три сезона выступал в главной юниорской лиге Квебека. В 2004 году задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в 5 раунде под общим 130-м номером. С 2006 по 2010 годы вновь выступал за братиславский «Слован» в экстралиге. 23 июня 2010 года. стал игроком «Автомобилиста». 19 июня 2012 года подписал однолетний контракт с новичком КХЛ ХК Лев из Праги.

Национальная сборная 
В сезоне 2009—2010 сыграл 2 матча за сборную Словакии. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2003 года.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Словакии (3): 2002/03, 2006/07, 2007/08

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой